Санта Круз Тајата има више значења:

 Општина Санта Круз Тајата (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Круз Тајата (Санта Круз Тајата, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику